Tecla hace referencia a varios artículos:

Dispositivo
Tecla, dispositivo con el que contactan los dedos.

Música
Instrumentos de tecla, principalmente piano y clave.

Personas
Tecla, esposa del emperador romamo de Oriente Miguel II
Tecla de Iconio, santa ortodoxa y católica.
Tecla de Kitzingen, santa católica.
Tecla Marinescu, deportista rumana que compitió en piragüismo en la modalidad de aguas tranquilas.
Tecla Sala, empresaria española.

Además
Thecla, género de mariposas.
:Categoría:Teclas de computadora